Palais Lengheimb ist der Name folgender Palais:

 Palais Lengheimb (Bürgergasse), ehemaliges Grazer Stadtpalais
 Palais Lengheimb (Hans-Sachs-Gasse), ehemaliges Grazer Stadtpalais